Ксения Максимовна Королёва (20 января 1906 года, хутор Нижнежуравский, Область Войска Донского — 5 ноября 1992 года, Ростовская область, Россия) — колхозница, Герой Социалистического Труда (1949).

Биография 
Родилась 20 января 1906 года в крестьянской семье на хуторе Нижнежуравский. В 1926 году вступила в колхоз «Горняк». Первоначально работала в колхозе рядовой колхозницей, позднее была назначена звеньевой полеводческой бригады.

В 1948 году льноводческое звено под руководством Ксении Королёвой собрало по 5,1 центнеров люцерны с каждого гектара на участке площадью 27 гектаров. За этот доблестный труд она была удостоена в 1950 году звания Героя Социалистического Труда.

Участвовала во всесоюзной выставке ВДНХ.

В 1961 году вышла на пенсию. Скончалась 5 ноября 1992 года и была похоронена на кладбище в посёлке Красногорняцкий.

Награды 
 Герой Социалистического Труда — указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 июня 1949 года;
 Орден Ленина (1949);
 Медаль «За трудовую доблесть» (1954).

Примечания

Литература 
 Королёва, Ксения Максимовна // Герои Труда Дона / Донская государственная публичная библиотека. Ростов-на-Дону, 2008—2014.

Ссылки